87-й чемпионат Украины по шахматам проходил в Киеве с 10 по 20 декабря.

 Главный судья: международный судья О. Г. Товчига (Киев)
 Место проведения: Отель «Рациотель», Ямская улица 52
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов и 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
 Делёж мест:
 результат личной встречи;
 количество побед;
 коэффициент Зоннеборна-Бергера;
 коэффициент Койя.

Расписание

Участники 

¹) рейтинги даны на декабрь 2018 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 87-й чемпіонат України серед чоловіків

Чемпионаты Украины по шахматам
Декабрь 2018 года
2018 год в шахматах
Спорт на Украине в 2018 году
Спортивные соревнования в Киеве